Olvera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olvera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Olvera (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar